

Клоштар — населений пункт в Істрійській жупанії у складі громади Врсар.
 Клоштар-Вояковацький — населений пункт в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі міста Крижевці.
 Клоштар-Іванич — населений пункт і громада в Загребській жупанії.
 Клоштар-Подравський — громада і населений пункт в Копривницько-Крижевецькій жупанії.
 Павлин Клоштар — населений пункт в Б'єловарсько-Білогорській жупанії у складі громади Капела.